Abramowski Selsowjet steht für:

 Abramowski Selsowjet (Oblast Nowosibirsk), Ortschaft im Rajon Kuibyschew, Oblast Nowosibirsk, Russland
 Abramowski Selsowjet (Oblast Woronesch), Ortschaft im Talowski rajon, Oblast Woronesch, Russland